Hrvatska:
 Krčevine (pustara), bivše naselje (pustara) u Baranji

BiH:
 Krčevine (Busovača, BiH), naselje u općini Busovača
 Krčevine (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Krčevine (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak
 Krčevine (Šipovo, BiH), naselje u općini Šipovo
 Krčevine (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš
 Krčevine (Vitez, BiH), naselje u općini Vitez